Автозаводськи́й бульва́р — бульвар у Кременчуці. Протяжність близько 2000 м.

Розташування 

Вулиця розташована в західній частині міста. Починається від вул. Європейської і прямує на північний захід до пров. Героїв Бреста.

Опис 

На стороні бульвару з непарними номерами знаходяться багатоповерхові будинки. На протилежній стороні — приватна забудова.

Походження назви 

Вулиця названа на честь кременчуцького автозаводу.

Будівлі та об'єкти 

 Буд. № 19 — «АльфаТекс» — офіційний дилер ХК «КрАЗ» і «МАЗу».
 Буд. № 22 — Територіальний підрозділ інспекції Держенергонагляду.
 Буд. № 83 — Приватна клініка пластичної хірургії.

Примітки 

Вулиці Автозаводського району Кременчука
Бульвари Кременчука